El término Allenia puede referirse a:

 Allenia, un género obsoleto de plantas de la familia Malvaceae.

 Allenia, un género obsoleto de plantas de la familia Picrodendraceae.

 Allenia, un género de aves paseriformes de la familia Mimidae.